Танке ел Којоте има више значења:

 Танке ел Којоте, Ел Којоте (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Танке ел Којоте, Ранчо (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику